Евге́ний Никола́евич Бирюко́в () — российский хоккеист, левый защитник. Чемпион мира 2012 года в составе сборной России.

Биография 
Воспитанник магнитогорского «Металлурга», тренеры Сергей Зинов и Андрей Шаянов. Выступал в КХЛ за «Металлург» с 2005 по 2020 год. В общей сложности провёл за клуб 928 матчей, забросил 25 шайб и сделал 123 голевые передачи при 573 штрафных минутах.

8 мая 2020 подписал однолетний контракт с клубом «Салават Юлаев». 20 апреля 2021 года стало известно, что клуб продлил контракт ещё на один сезон. 28 апреля 2022 подписал очередной однолетний контракт.

Достижения 
 Чемпион России: 2007, 2014, 2016
 Чемпион мира: 2012
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2015
 Двукратный Обладатель Кубка Гагарина: 2014, 2016

Статистика

Клубная карьера

Сборная

Примечания 

Хоккеисты России
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Салават Юлаев»